Madison Street (Chicago)
 Madison Street (Manhattan)